Klein war ein amerikanischer Fahrradhersteller mit Sitz in Chehalis (WA), der durch technische und designerische Innovationen bekannt wurde.

Geschichte 
Der Firmengründer Gary Klein (* 1959) hatte am MIT studiert. Mitte der 1970er Jahre startete er ein Hochschulprojekt und begann mit zwei Freunden Rennrad-Rahmen aus Aluminium herzustellen. 1985 baute er das erste „KLEIN Mountainbike“ – das Mountainklein. Weiteres Produkt war das 1990er Attitude, und 1991 das borverstärkte Adroit. Markenzeichen der Klein-Räder waren Rahmenrohre mit überdurchschnittlichem Durchmesser, sogenannte Oversized-Tubes. So entstanden leichte, steife und dadurch sehr schnelle Mountainbikes mit Details, die vor allem im Rahmenbau neu waren.

1996 verkaufte Klein sein Unternehmen an Trek, In den folgenden Jahren wurden aus wirtschaftlichen Gründen fast alle wesentlichen und innovativen Konstruktionsdetails gestrichen. Ab dieser Zeit erhältliche Modelle wie „Pulse“ oder „Stage“ waren billiger. Räder unter dem Namen „Klein“ wurden noch bis etwa 2009 verkauft.

Im Jahr 2002 stattete Klein im Straßenradsport das Team Gerolsteiner aus, das in jenem Jahr mit Uwe Peschel das Einzelzeitfahren Grand Prix des Nations gewann.

Weblinks 

 Old Klein Bikes, private Website

Einzelnachweise 

US-amerikanischer Fahrradhersteller
Chehalis (Washington)
Unternehmen (Lewis County, Washington)
Produzierendes Unternehmen (Washington)